2-я церемония награждения кинопремии «Империя» за заслуги в области кинематографа за 1996 год. Была проведена 5 марта 1997 года в Лондоне.

Победители и номинанты 
Ниже представлен список победителей.

Несколько наград

Примечания 

1997
События 5 марта
Март 1997 года
Кинопремии 1997 года
1997 год в Лондоне